Justizvollzugsanstalt Kassel bezeichnet
historisch die heutige Justizvollzugsanstalt Kassel I
als Namensbestandteil neben dieser die Justizvollzugsanstalten Kassel II und Kassel III